Paquitas — assistentes de palco do extinto programa de televisão Xou da Xuxa
Paquita (ballet) — obra de Marius Petipa
La Paquita — município da província de Córdova, Argentina

Desambiguações de topônimos